

Geografia
 Giamaica
 Christiana – villaggio della parrocchia di Manchester (Contea di Middlesex)
 Stati Uniti d'America
 Christiana – centro abitato della contea di New Castle (Delaware)
 Christiana – borough della contea di Lancaster (Pennsylvania)
 Christiana – centro abitato della contea di Rutherford (Tennessee)
 Christiana – villaggio della contea di Dane (Wisconsin)
 Christiana – villaggio della contea di Vernon (Wisconsin)
 Sudafrica
 Christiana – villaggio lungo il fiume Vaal, nella provincia del Nordovest

Onomastica
 Christiana – variante in diverse lingue del nome proprio di persona Cristiana